Натуральне число 463
 463 рік до нашої ери
 463 рік нашої ери